Gradska četvrt u Danskoj:
 Frederiksberg, gradska četvrt Kopenhagena

Općina u Danskoj:
 Frederiksberg (općina), općina u regiji Hovedstaden